Tau Arietis pode se referir a:
Tau1 Arietis
Tau2 Arietis